Prosser (Nebraska)
Prosser (Washington)

Desambiguação